Killah est un homonyme pouvant désigner:

Artiste
Ghostface Killah (Dennis Cole) (né en 1970), rappeur américain
Killah Priest (Walter Reed) (né en 1970), rappeur et producteur américain

Voir aussi